Die League of Ireland 1978/79 war die 58. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Bohemians Dublin.

Dundalk FC gewann sowohl die Meisterschaft als auch den Pokal. Daher durfte der unterlegene Pokalfinalist Waterford FC im Europapokal der Pokalsieger 1979/80 antreten.

Modus 
Die 16 Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1979
Fußballsaison 1978/79